Hockeyettan 2018/2019 var den tredje högsta serien i ishockey i Sverige för säsongen 2018/2019 och bestod av 47 lag uppdelade i 4 grundserier: Hockeyettan Norra med 11 lag och Hockeyettan Västra, Södra och Östra med 12 lag vardera. Efter grundserien följde Allettan, Vårettan, Playoff och kvalserier. För lag som vann Playoff gavs möjlighet att spela i kvalserien till Hockeyallsvenskan, medan de lag som det gick sämst för i Vårettan fick spela kvalserie för att få behålla sin plats i Hockeyettan. 

Alla seriematcher i Hockeyettan spelades med seriemetoden, d.v.s. vinnande lag under ordinarie tid fick tre poäng medan förlorande lag inte fick några poäng alls. Vid oavgjort avgjordes matchen i första hand med övertid (5 minuter med fyra utespelare från vardera laget). Om det fortfarande var oavgjort efter övertid avgjordes matchen med straffar. Lag som vann på övertid eller straffar fick två poäng medan förloraren fick ett. Bland säsongens nyheter var att Hockeyettanfinalen avskaffats och att vårserierna kallades Vårettan.

Debatt
Under säsongen fördes en debatt om utbildnings- och transferersättning från lagen i Hockeyallsvenskan när de värvar spelare från Hockeyettan. Klubbarna i Hockeyettan var kritiska till att de hockeyallsvenska klubbarna värvade spelare billigt eller till och med gratis även under pågående säsong och ville bli ekonomiskt kompenserade. Frågan aktualiserades inte minst av de ökade ekonomiska kraven på hockeyettanlagen i och med skärpta regler kring elitlicensen. I november beslutade Svenska Ishockeyförbundet att förändra utbildningsersättningen för att mer pengar ska gå till de lägre divisionerna.

Ett annat problem som diskuterades flitigt i Hockeyettan, och hela ishockeysverige, var det ökande antalet hjärnskakningar. Flera spelare tvingades under säsongen avsluta sin karriär efter upprepade hjärnskakningar. Sanny Lindström, sportjournalist på Expressen och tidigare ishockeyspelare, skrev i oktober ett debattinlägg där han krävde hårdare tag. Bättre utbildning av spelarna samt hårdare straff för både spelare och lag som felar var hans förlag för att minska problemet.

Även serien som sådan var uppe för debatt. Svenska Ishockeyförbundet hade låtit Ola Lundberg ta fram en utredning om seriesystemet som presenterades under november 2018. För Hockeyettans del föreslog han tre serier med tolv lag i varje samt en rikstäckande slutspelsserie med tolv lag. Hockeyettan avvisade utredningens förslag och föreslog en vidare utredning av de sportsliga och kommersiella konsekvenserna. I debatten framkom oro för att de geografiska avstånden skulle bli för stora med bara tre serier och en rikstäckande slutspelsserie. Det skulle riskera att öka resekostnaderna för en serie där många lag redan hade en ansträngd ekonomi. Sedan tidigare hade serieorganisationen Hockeyettan föreslagit ett seriesystem där Hockeyallsvenskan togs bort och Hockeyettan åter blev den näst högsta divisionen. Hockeyallsvenskans ligachef Sonny Lundwall avfärdade förslaget som han menade redan hade testats utan att visa sig vara bättre. Efter att säsongen var färdigspelad gick en stor del av klubbarna i Hockeyallsvenskan och Hockeyettan ut i ett öppet brev mot Svenska Ishockeyförbundets planer för seriesystemet och uppmanade klubbarna att rösta mot det. Konflikten gällde i första hand hur många lag som skulle kunna gå upp i Hockeyallsvenskan.

Deltagande lag
Valbo HC var sportsligt kvalificerade men beslutade att tacka nej p.g.a. bristande intäkter. Svenska Ishockeyförbundet tillkännagav den 16 april 2018 vilka lag som var sportsligt kvalificerade för att få spela i Hockeyettan 2018/2019. Där framkom att tvåan Kovland från den norra kvalserien, tvåan Trångsund från den östra kvalserien, tvåan Surahammar och trean Malung från den västra kvalserien samt tvåan Mörrum från den södra kvalserien flyttas upp. Endast den geografiska indelningen av den norra serien var då spikad och presenterades. Kovland tackade nej till sin plats i den norra serien p.g.a. att de tyckte att det skulle bli för dyrt. Den kompletta serieindelningen kom ut den 28 maj. Den innebar att Tranås flyttats från den södra serien till den västra, att Enköping flyttats från den västra till den östra serien, samt att Troja-Ljungby placerats i den södra serien. Den norra serien fick återigen spelas med endast 11 lag efter Kovlands avhopp. Den 28 juni meddelade Svenska Ishockeyförbundet att samtliga lag som skulle spela i Hockeyettan 2018/2019 beviljats elitlicens. 14 av föreningarna beviljades det på dispens, något som man endast kan få en gång under en femårsperiod.

Grundserier
Grundserierna spelas i fyra serier indelade efter väderstrecken mellan den 16 september till den 12 december 2018. Varje serie består av 12 lag och spelas i 22 omgångar, med undantag för den norra serien som efter Kovlands avhopp består av 11 lag och spelas i 20 omgångar. De fem främsta lagen från varje serie gick vidare till Allettan, medan kvarvarande lag spelar vidare i Vårettan.

Hockeyettan Norra 
Innan säsongen började tippades Östersund som favorit till seriesegern med Kalix, Boden och Piteå hack i häl. De första matcherna spelades den 16 september 2018 med lokalderbyn som Kalix–Asplöven (13–2) och Piteå–Boden (5–4) och en dag senare det för säsongen nya derbyt mellan de två Kiruna-lagen som AIF vann med 3–2. Inledningsvis gick det bra för Kalix som vann fem av sina sju första matcher och toppade serien. I den tionde omgången (med en haltande tabell) gick Piteå om och ledde sedan serien fram till slutet. Kalix slutade på en andraplats 9 poäng efter Piteå. Boden, Östersund och Vännäs tog de kvarvarande platserna till Allettan. Östersund drog den största publiken, i genomsnitt 1009 besökare per match, vilket var den tredje bästa siffran i hela Hockeyettan. Under en seriematch mellan Boden och Teg den 3 oktober tacklades Boden-spelaren Tommy Wargh så illa att han fick bäras ut på bår. Efterspelet till denna händelse kom att bli en av de mer uppmärksammade i Hockeyettan under hösten då Tegs spelare sjungit hånfulla sånger om Wargh på en lagfest efter matchen. Kritiken lät inte dröja och efter ett par veckor bad Tegs SK om ursäkt.

Poängtabell

Data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet

Resultattabell

Hockeyettan Västra 
Tippade favoriter var fjolårets segrare Borlänge, medan Malung och Surahammar tippades i botten. Den första omgången spelades den 15 och 16 september och innehöll derbyn mellan Borlänge–Malung (4–2), Forshaga–Grums (3–5) och det klassiska skaraborgsderbyt Mariestad–Skövde (7–1). Tranås började bra och gick upp i serieledning efter fyra omgångar, men Borlänge gick om två omgångar senare och blev sedan kvar i serieledning. Redan i 17:e omgången var deras plats i Allettan säkrad. Med till Allettan följde Tranås, Mariestad, Köping och Grums. Grums plats blev klar först i sista omgången där de kom före Arboga på flest gjorda mål, med samma poäng och målskillnad. Sist kom Surahammar som tog sin första seger i den sjuttonde omgången.

Poängtabell

Data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet

Resultattabell

Hockeyettan Östra 
Första omgången spelades 14–16 september. Favorittippade före säsongsstart var Hudiksvall före Huddinge och Visby. Serien började också bra för Hudiksvall som gick upp i serieledning i andra omgången och sedan låg kvar där genom hela serien tills de vann med 9 poängs marginal ner till Huddinge. Med till Allettan följde också Väsby, Visby och Enköping. Sist kom nykomlingarna Trångsund på samma poäng som Hanviken.

Poängtabell

Data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet

Resultattabell

Hockeyettan Södra 

Premiäromgången spelades 14–16 september och innehöll flera derbyn bl.a. Nybro–Kalmar som drog fullt hus i Liljas Arena med 2480 åskådare. Matchen slutade 2–5. Även Kallinge och Mörrum möttes i ett derby där nykomlingen Mörrum överraskande vann med 2–3. Förväntade topplag före seriens start var Troja, Kallinge och Kristianstad. Istället var det Dalen som började bäst, men de kunde inte hålla samma höga nivå serien igenom. Kristianstad tog ledningen i omgång 3 och höll den till den 14:e omgången då Vimmerby gick förbi. Det blev också Vimmerby som tog hem segern före Troja och Kallinge. Kristianstad slutade fyra och Hanhals tog den femte platsen i Allettan. Sist kom Halmstad, men största krisen hade ändå Helsingborg som fick ansöka om rekonstruktion samtidigt som de redan var ett av lagen som hade kontrollår för sin elitlicens. Den södra serien hade lagen som drog störst publik. I genomsnitt hade Troja 1428 åskådare på sina matcher och Nybro 1396. Inga andra lag i Hockeyettan kom upp i de siffrorna.

Poängtabell

Data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet

Resultattabell

Allettan 
När grundserierna spelats klart flyttades de fem bästa lagen från varje serie över till Allettan som hade premiär efter jul. Nytt för säsongen var att indelningen av Allettan i serie norra respektive södra gjordes helt geografiskt och inte beroende på vilken grundserie lagen spelat i. Vinnande lag från respektive serie gick vidare till Playoff 3, lag 2 och 3 fortsatte till Playoff 2 och lag 4–9 fick spela i Playoff 1. Det tionde laget var färdigspelat för säsongen och kvalificerat för Hockeyettan nästa säsong.

Allettan Norra 
Serien spelades mellan 28 december 2018 och den 20 februari 2019 med 10 lag i 18 omgångar. Kvalificerade lag var Boden, Borlänge, Enköping, Hudiksvall, Kalix, Köping, Piteå, Vännäs, Väsby och Östersund. Tre av grundseriernas vinnare fanns med i den norra Allettan: Piteå, Borlänge och Hudiksvall. När serien startade var dock ingen av dem med i toppen, istället var det Boden och Östersund som dominerade och i den 20:e omgången gick Östersund upp i ledning med nio poäng marginal till trean, bara Boden kunde ta sig förbi i sista omgången. Det gjorde de också och tog därmed var platsen i Playoff 3. Östersund och Borlänge gick vidare till Playoff 2, medan Hudiksvall, Väsby, Kalix, Köping och Enköping gick vidare till Playoff 1.
Poängtabell

Resultattabell

Allettan Södra 
Serien spelades mellan 28 december 2018 och 20 februari 2019 med 10 lag i 18 omgångar. Kvalificerade lag var Grums, Hanhals, Huddinge, Kallinge-Ronneby, Kristianstad, Mariestad, Tranås, Troja-Ljungby, Vimmerby och Visby/Roma. Under januari beslutade sig Mariestad BoIS för att sparka tränaren Marcus Norell. Assisterande tränaren Peter Isgren tog över i hans ställe. Lite senare under samma månad begärde Skatteverket Kristianstads IK i konkurs p.g.a. 1,3 miljoner i obetalda skatteskulder. Klubben påbörjade genast en insamling för att täcka skulderna. I serien gick Kallinge upp i ledning i den sjätte omgången och förblev där. Redan i den sextonde omgången stod det klart att man vunnit serien. De åtta poängen ner till tvåan Kristianstad var ointagliga och Kallinge tog därmed platsen till Playoff 3. Kristianstad och Tranås tog platserna till Playoff 2 medan Vimmerby, Troja, Huddinge, Visby, Mariestad och Hanhals gick vidare till Playoff 1.
Poängtabell

Resultattabell

Vårettan 
De lag som inte kvalificerade sig för Allettan spelade vidare i sin serie, nu kallad vårettan. Vinnarna av respektive våretta gick vidare till Playoff 1. Lag 6 och 7 fick spela kvalserie medan övriga lag var färdigspelade och kvalificerade för Hockeyettan nästa säsong.

Vårettan Norra 
Serien spelades mellan 6 januari och 20 februari 2019, från början med sex lag och tio planerade omgångar. Kvalificerade var lagen från Hockeyettan Norra som inte fick spela i Allettan. Vid seriens start fick lagen bonuspoäng baserat på placeringarna i grundserien: Kiruna AIF 5p, Örnsköldsvik 4p, Teg 3p, Kiruna IF 2p och SK Lejon 1p. Under seriens gång uteslöts Asplöven från Hockeyettan efter att de uteblivit från en match mot Kiruna IF. Redan spelade matcher ströks från resultatlistan och klubben blev skyldig att bekosta motståndarlagens kostnader för matcherna. Diskvalificeringen betyder också att Asplöven inte beviljas plats i Hockeyettan nästkommande säsong. Därför behövde inte de kvarvarande lagen oroa sig för att hamna på kvalplats. Serien vanns av Teg som säkrade platsen till playoff. Teg tog tidigt ledningen i serien och utmanades bara av Örnsköldsvik och Kiruna AIF. De uppmärksammade derbymatcherna mellan Kiruna AIF och Kiruna IF vanns båda gångerna av AIF.
Poängtabell

Resultattabell

Vårettan Västra 
Serien spelades mellan 28 december 2018 och 20 februari 2019 med sju lag i arton omgångar. Kvalificerade var lagen från Hockeyettan Västra som inte fick spela i Allettan. Vid seriestarten tilldelades lagen bonuspoäng beroende på vilken placering de hade i grundserien: Arboga 6p, Malung 5p, Lindlöven 4p, Skövde 3p, Kumla 2p och Forshaga 1p. Den västra vårserien blev spännande med många lag som aspirerade på platsen i playoff. Först i den sextonde omgången skapar Forshaga och Lindlöven några extra poängs marginal till de bakomliggande lagen. I botten såg det ut som om Surahammar skulle bli avhängda på kvalplats, men efter att Arboga använt en avstängd spelare i en match tilldömes Surahammar segern med 5–0 och återfick hoppet att inte komma sist i serien, men kunde inte utnyttja chansen. I toppen lyckades Lindlöven inte säkra segern i sista omgången. Trots att Forshaga redan var färdigspelade förlorade Lindlöven sin kvarvarande match mot Malung. Forshaga fick därmed platsen i playoff.
Poängtabell

Resultattabell

Vårettan Östra 
Serien spelades mellan 28 december 2018 och 20 februari 2019 med sju lag i arton omgångar. Kvalificerade var lagen från Hockeyettan Östra som inte gick vidare till Allettan. Vid seriestarten tilldelades lagen bonuspoäng efter placering i grundserien: Vallentuna 6p, Segeltorp 5p, Nyköping 4p, Sollentuna 3p, Hammarby 2p och Hanviken 1p. Hammarby och Segeltorp kämpade länge om tätpositionen. Med en omgång kvar att spela stod det klart att Segeltorps ledning var ointaglig och att de därmed skulle få platsen i playoff. I botten var samtidigt Hanviken och Trångsund avhängda och klara för kvalspel.
Poängtabell

Resultattabell

Vårettan Södra 
Serien spelades mellan 28 december 2018 och 20 februari 2019. Kvalificerade var lagen från Hockeyettan Södra som inte gick vidare till Allettan. När serien började fick lagen bonuspoäng efter placering i grundserien: Nybro 6p, Dalen 5p, Kalmar 4p, Mörrum 3p, Tyringe 2p och Helsingborg 1p. Strax före seriestarten beslutade Nybro Vikings att entlediga tränaren Sami Lehtinen. Assisterande tränare Nicklas Wikström tog över som huvudtränare. Någon dag före beslutet stod det även klart att Nybro förlorade sin främste målgörare – Janne Kivilahti – som gick över till IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan. Trots turbulensen tog Nybro ledningen från start och spelade till sig sju poängs marginal innan det vände och man började förlora poäng. Kalmar tog över serieledningen i sextonde omgången och i sista omgången klämde sig även Dalen förbi. Det innebar att Kalmar gick vidare till Playoff och att de två bottenlagen Halmstad och Helsingborg fick kvala för att hålla sig kvar.  Noterbart är att Nybro trots motgångarna lyckades behålla publikintresset. I genomsnitt kom 1226 åskådare per match under vårettan trots stor besvikelse över att ha missat Allettan. I Sportbladet utnämndes fansen till Hockeyettans bästa.

Poängtabell

Resultattabell

Playoff
Playoff spelades mellan den 26 februari och 16 mars 2019. Tjugotvå lag var kvalificerade, sexton lag började i Playoff 1. Högst rankade lag valde först motståndare. Vinnarna av Playoff 1 gick vidare till Playoff 2 där lag 3–4 från Allettan väntade. Vinnarna av Playoff 2 gick vidare till Playoff 3 där vinnarna av Allettan också spelar. De lag som vann Playoff 3 gick vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan. Playoff spelades i bäst av tre matcher, det högst rankade laget började borta för att sedan spela följande matcher hemma. Rankingen avgjordes i första hand av placeringen i serien där en placering i Allettan gick före vårserierna. Därefter rankades man efter antal poäng, målskillnad och antal gjorda mål.

Översikt

Playoff 1
I Playoff 1 deltog lag 4-9 från Allettan samt det vinnande laget från varje våretta, totalt 16 lag. Högst rankade laget valde sin motståndare först. Piteå började och valde Teg, därefter valde Vimmerby Enköping, Hudiksvall valde Köping, Troja valde Hanhals, Väsby valde Forshaga, Huddinge valde Kalmar och Kalix valde Segeltorp. Slutligen fick Visby/Roma ta Mariestad som sin motståndare då det var enda laget kvar att välja. Några av valen förvånade. T.ex. förväntades Vimmerby välja Kalmar för att inte ha så långt att åka. Likaså trodde man på förhand att Väsby eller Huddinge skulle välja närmsta grannen Segeltorp, men så blev det inte. Väljande lag börjar med bortamatch.

Playoff 2
Den andra omgången av playoff spelades mellan segrarna från Playoff 1 och lag två och tre från respektive Allettan. Högst rankade lag fick välja sin motståndare först. Östersund var först ut att välja och de valde Forshaga, Kristianstad valde Segeltorp, Borlänge valde Huddinge, Tranås valde Visby och Piteå valde Hudiksvall. Till sist fick Vimmerby Troja som sin motståndare då det inte fanns några andra lag att välja.

Playoff 3
Tredje omgången spelades mellan vinnarna av Playoff 2 och vinnarna av Allettan: Bodens HF och Kallinge-Ronneby IF. Högst rankat lag fick välja sin motståndare först: Kallinge-Ronneby valde Tranås, Boden valde Huddinge och Östersund valde Hudiksvall.  Kristianstad fick Vimmerby som sin motståndare då det inte fanns något annat lag att välja på. Vinnarna av Playoff tre gick vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan. 

Boden, Hudiksvall, Kristianstad och Tranås vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Kval till Hockeyallsvenskan
Kvalserien spelades mellan den 21 mars och den 14 april 2019. Kvalificerade lag var de fyra vinnarna av Playoff samt de två sista lagen i Hockeyallsvenskan (Almtuna och Vita Hästen). De sex lagen mötte varandra två gånger och de två främsta lagen säkrade varsin plats till Hockeyallsvenskan 2019/2020. När serien var färdigspelad hade Kristianstad vunnit en plats i Hockeyallsvenskan på Almtunas bekostnad. En dryg månad senare visade det sig att det hockeyallsvenska laget IK Pantern inte skulle klara kraven för elitlicens I deras ställe fick Almtuna tillbaka sin plats i Hockeyallsvenskan.

Poängtabell

Resultattabell

Kval till Hockeyettan
När serierna var färdigspelade var vinnande lag sportsligt kvalificerat för Hockeyettan nästa säsong. Svenska Ishockeyförbundet beslutade senare om uppflyttning av ytterligare lag för att fylla serierna. Normalt flyttas då alla tvåorna upp, ibland även någon av treorna. Denna säsong hade fjorton lag elitlicens på dispens och riskerade att tvångsnerflyttas om de återigen missade kraven. I så fall skulle ytterligare lag fått en chans till uppflyttning.

Norra
I norr spelades inget kval denna säsong. Serien var från början ett lag kort och därefter diskvalificerades Asplöven. Slutligen var de flesta lagen från Hockeytvåan inte intresserade. Kovlands IF övervägde som enda lag från Hockeytvåan spel i Hockeyettan, men tackade slutligen nej av ekonomiska skäl.

Västra
Surahammar försvarade sin plats i Hockeyettan till nästa säsong, medan Arboga flyttades ner. Svenska Ishockeyförbundet beslutade efter att serien var färdigspelad att även Strömsbro  kommer att få spela i Hockeyettan Östra nästa säsong.

Östra
Eskilstuna Linden vann serien och gick upp i Hockeyettan igen efter många år i Hockeytvåan. Svenska Ishockeyförbundet beslutade efter att serien spelats färdigt att även Wings  flyttas upp samt att Linden ska spela i den västra serien nästa säsong. Efter att IK Pantern begärt sig i konkurs fick Hanviken behålla sin plats.

Södra
Halmstad försvarade sin plats. Svenska Ishockeyförbundet beslutade efter att serien spelats färdigt att även Borås  flyttas upp till nästa säsong Helsingborg förlorade sin plats i Hockeyettan och meddelade senare att A-laget läggs ner.

Anmärkningar

Referenser

Externa länkar
Hockeyettan.se

Sport i Sverige 2018
Sport i Sverige 2019
2018/2019
Ishockeysäsongen 2018/2019